Il doppio  del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Adrián Menéndez e Jaroslav Pospíšil erano i detentori del titolo ma quest'anno non hanno partecipato.

Alessandro Giannessi e Gianluca Naso hanno battuto in finale Gerard Granollers e Jordi Samper-Montana 7–5, 7–6(7–3).

Teste di serie

  Daniele Giorgini /  Matteo Volante (quarti di finale)
  Lukas Jastraunig /  Gerald Melzer (quarti di finale)

  Gerard Granollers /  Jordi Samper-Montana (Finali)
  Alessandro Giannessi /  Gianluca Naso (Campioni)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Morocco Tennis Tour - Meknes 2013
ATP Challenger Tour 2013